Antoni Chodorowski (grafik) – polski artysta plastyk
 Antoni Chodorowski (działacz) – działacz Samoobrony, współpracownik Andrzeja Leppera, znany z pobicia go przez grupę członków partii po jego konflikcie z przewodniczącym